«Святой Джордж» () — американский ситком, премьера которого состоялась 6 марта 2014 года на телеканале FX. Телесериал был создан Джорджем Лопесом, Дэвидом МакФадзин и Мэттом Уильямсом. Это первый сериал, где Лопез играет главную роль, со времен его шоу «George Lopez». К сериалу была применена модель «Debmar-Mercury» и «Lionsgate Television», которая предполагает следующие условия. Если шоу показывает хорошие рейтинги после трансляции первых 10 эпизодов, то телеканал заказывает ещё 90 эпизодов телесериала.

Синопсис 
Телесериал «Святой Джордж» рассказывает о жизни Джорджа Лопеса, рабочего, который старается быть успешным предпринимателем. Также ему необходимо сбалансировать его семейную жизнь, которая состоит из требовательной бывшей жены, 11 летнего сына, его мамы, дяди и двоюродного брата, а также не забыть про свою работу учителя истории в вечерней школе.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Джордж Лопес в роли Джорджа Лопеса
 Женн Лионв роли Макензи Бредфорд-Лопез
 Ольга Мередиз в роли Альмы Лопез
 Каден Гибсон в роли Хармера Антонио Бредфорд-Лопез
 Зейес, Дэвид в роли Джуниор
 Дэнни Трехо в роли Тио Дэнни

Второстепенный состав 
 Диана-Мария Рива в роли Консепсьон
 Джои Поллари в роли Таннер Уитма
 Тобит Рафаэль в роли Уолдана Пенфилда

Список эпизодов

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Программы телеканала FX
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США, завершённые в 2014 году